John Tradescant de Oudere, (circa 1570 – 1638), Engelse botanicus
 John Tradescant de Jongere, (1608 – 1662), Engelse botanicus